Спортисти из Казахстанa су први пут самостално учествовали на Зимским олимпијских игара 1994.. Пре тога спортисти из Казахстана су учествовали на олимпијадама у оквиру репрезентације Совјетског Савеза.

Након распада Совјетског Савеза 1991, Казахстан се заједно са још дванаест других од насталих 15 нових држава, такмичи на Зимским олимпијским играма 1992. у Албервилу, Француска, учествује као Здружени тим (EUN) под олимпијском заставом.

Касније у 1992. са једанаест бивших република које су се придружиле Казахстану учествују исто као Здружени тим (EUN) на Летњим олимпијским играма 1992. у Барселони, Шпанија.

Две године касније, Казахстан се такмичи по први пут као независна држава у Зимским олимпијским играма 1994., одржаним у Лилехамеру, Норвешка. После тога Казахстан учествује на свим Летњим и Зимским олимпијским играма.

Закључно са 2014. годином казахстански олимпијци су освојили 59 медаље, 52 на летњим и 7 на зимским играма. Најуспешнији казахстански олимпијац је скијашки тркач Владимир Смирнов са четири медаље, једном златном.

Национални олимпијски комитет Казахстана (-{National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan}-) је основан 1990. а признат од стране МОКа 1993. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Казахстана

Казахстан на олимпијским играма